Abeledo o Abeledos puede referirse a:

Abeledo

 Abeledo (Curtis), lugar de la parroquia de Fojado, municipio de Curtis, provincia de La Coruña.
 Abeledo (Fene), lugar de la parroquia de Maniños, municipio de Fene, provincia de La Coruña.
 Abeledo (Sobrado), lugar de la parroquia de Codesoso, municipio de Sobrado, provincia de La Coruña.
 Abeledo (Somozas), lugar de la parroquia de Somozas, municipio de Somozas, provincia de La Coruña.
 O Abeledo (Villarmayor), lugar de la parroquia de Doroña, municipio de Villarmayor, provincia de La Coruña.
 Abeledo (Abadín), parroquia del municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Abeledo (Alfoz), lugar de la parroquia de Adelán, municipio de Alfoz, provincia de Lugo.
 Abeledo (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, municipio de Friol, provincia de Lugo.
 O Abeledo (Friol), lugar de la parroquia de Xiá, municipio de Friol, provincia de Lugo.
 O Abeledo (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pedrafita, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo.
 Abeledo (Incio), lugar de la parroquia de la Cervela, municipio de Incio, provincia de Lugo.
 Abeledo (Lugo), lugar de la parroquia de Bóveda, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 Abeledo (Muras), lugar de la parroquia de Muras, municipio de Muras, provincia de Lugo.
 Abeledo (Orol), lugar de la parroquia de Orol, municipio de Orol, provincia de Lugo.
 Abeledo (Paradela), lugar de la parroquia de San Facundo de Ribas de Miño, municipio de Paradela, provincia de Lugo.
 Abeledo (Sarria), lugar de la parroquia de Barbadelo, municipio de Sarria, provincia de Lugo.
 Abeledo (Insua), lugar de la parroquia de Insua, municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 Abeledo (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, municipio de Villalba, provincia de Lugo.
 Abeledo (Orense), lugar de la parroquia de Santiago de la Rabeda, municipio de Taboadela, provincia  de Orense.
 Abeledo (Pontevedra), lugar de la parroquia de Castro, municipio de Dozón, provincia de Pontevedra.

Abeledos 

 Abeledos (parroquia), parroquia del municipio de Montederramo, provincia de Orense.
 Abeledos (lugar), lugar de dicha parroquia.
 Abeledos (Covas), lugar de la parroquia de Covas, municipio de Montederramo, provincia de Orense.